Марк Диадо́х Фотики́йский (;  IV век) — епископ Фотики (современный город Парамитья) в Эпире Иллирийском в IV веке, писатель. Предположительно то, что Марк Диадох был современником  Афанасия Великого  и его сподвижником в борьбе с aрианами. Марк — автор сочинения «Слово против ариан», которое иногда ошибочно приписывают Диадоху Фотикийскому. «Слово против ариан» напечатано в 65 томе Греческой Патрологии (col. 1141-1212).

Ссылки 
 Patrologia Graeca. 65. col. 1141-1212
 Блаженный Диадох Фотикийский в труде Константина Ефимовича Скурата «Великие учителя церкви»

Персоналии по алфавиту
Христианские богословы
Д
Древнегреческие писатели
Писатели Византии
Писатели IV века